Warbird est un terme aéronautique forgé aux États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale et désignant les appareils conçus à l'époque du conflit.
Warbird est aussi un des noms de codes de Carol Danvers, une super-héroïne appartenant à l'univers de Marvel Comics.